Jankovice est un toponyme qui peut désigner :

Jankovice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín  ;
 Jankovice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Jankovice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín .

Homonymie de localités en  Tchéquie